Сент-Питер:
 Сент-Питер (Барбадос) — один из одиннадцати приходов Барбадоса
 Сент-Питер (Джерси) — приход на острове Джерси (Великобритания)